Amphoe Chai Badan (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Osten der Provinz Lop Buri in Zentral-Thailand.

Der Kreis wird von den Einheimischen auch Lam Narai genannt, da sein Zentrum im Tambon Lam Narai liegt.

Geographie 
Benachbarte Amphoe sind vom Osten her gesehen: die Amphoe Lam Sonthi, Tha Luang, Phatthana Nikhom, Khok Samrong und Khok Charoen der Provinz Lop Buri sowie Amphoe Si Thep der Provinz Phetchabun.

Geschichte 
Chai Badan war eine alte Stadt im Tal des Maenam Pa Sak (Pa-Sak-Fluss), die von Nakhon Ratchasima aus regiert wurde.
1914 wurde sie zu einem Amphoe der Provinz Phetchabun heraufgestuft. 1918 wurde der Kreis zu einem Teil der Provinz Saraburi. Am 1. November 1941 wurde er schließlich der Provinz Lop Buri zugesprochen.

1943 wurde die Bezirks-Verwaltung vom Tambon Chai Badan in den Tambon Bua Chum verlegt, was aber bereits im folgenden Jahr wieder rückgängig gemacht wurde. Im Jahr 1960 wurde die Verwaltung wieder nach Bua Chum verlegt. Das Gebiet um die Bezirksverwaltung wurde 1970 zum neuen Tambon Lam Narai erklärt.

Verkehr 
Chai Badan wird von folgenden Fernstraßen erschlossen:
 Thailand Route 21
 Thailand Route 205
In Lam Narai gibt es einen Bahnhof. (Bahnstrecke Kaeng Khoi Junction–Bua Yai Junction)

Sehenswürdigkeiten 
Der Wang-Kan-Luang-Wasserfall ist für Besucher aus Lop Buri sowie der umliegenden Provinzen ein beliebter Ausflugsort.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Chai Badan ist in 17 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 136 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: Die fehlenden Geocodes gehören zu den Tambon, aus denen heute Amphoe Lam Sonthi besteht.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Lam Narai (Thai: ) bestehend aus den Teilen der Tambon Lam Narai, Chai Narai.

Außerdem gibt es 16 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Lam Narai (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Lam Narai.
 Chai Narai (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Chai Narai.
 Sila Thip (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Sila Thip.
 Huai Hin (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Huai Hin.
 Muang Khom (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Muang Khom.
 Bua Chum (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bua Chum.
 Tha Din Dam (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tha Din Dam.
 Sap Takhian (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Sap Takhian.
 Na Som (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Som.
 Nong Yai To (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Yai To.
 Ko Rang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ko Rang.
 Tha Manao (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tha Manao.
 Nikhom Lam Narai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nikhom Lam Narai.
 Chai Badan (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Chai Badan, Makok Wan.
 Ban Mai Samakkhi (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Mai Samakkhi.
 Khao Laem (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khao Laem.

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Informationen zum Amphoe Chai Badan von amphoe.com (in Thai)

Chai Badan